Wangjia bezeichnet:

 Wangjia (Dawa) (王家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Dengta) (王家镇), Großgemeinde der Stadt Dengta in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Gong) (王家镇), Großgemeinde im Kreis Gong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Linshui) (王家镇), Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Nanbu) (王家镇), Großgemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Nanxi) (汪家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Taizihe) (王家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Taizihe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Zhaohua) (王家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhaohua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Zhuanghe) (王家镇), Großgemeinde der Stadt Zhuanghe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Chaotian) (汪家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Chaotian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wangjia (Shizhu) (王家乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Shizhu der chinesischen Stadt Chongqing
 Wangjia (Wannian) (汪家乡), Gemeinde im Kreis Wannian in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wangjia (Zêkog) (王家乡), Gemeinde im Kreis Zêkog in der chinesischen Provinz Qinghai
 Wangjia (Hunnan) (汪家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hunnan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Taihe) (王家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taihe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Wangjia (Yubei) (王家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing